Назва низки українських бронеавтомобілів від НВО «Практика»:
 Козак (прототип) — прототип бронеавтомобіля, створений у 2009 році. Побудований на шасі Iveco Daily 4×4. Маса — 5,5 тонн.
 Козак 2 — бронеавтомобіль, створений на шасі Iveco Eurocargo 4×4, із задньою жорсткою підвіскою. Маса — 15,0 тонн. Представлений в 2015 році. Прийнятий на озброєння НГУ (2016) та ЗСУ (2017).
 Козак 2М — бронеавтомобіль із суцільнонесучим корпусом-монококом, без рами, на якому встановлена повністю незалежна підвіска. Маса — 12,0 тонн. Представлений в 2016 році. Прийнятий на озброєння НГУ та ЗСУ (2019).
 Козак 4 — броньований варіант Land Rover Defender з двигуном дизельним Cummins 2,8 л потужністю 165 к.с., представлений в 2016 році.
 Козак 5 — бронеавтомобіль, створений на шасі Ford F-550 4×4. Маса — 10,0 тонн. Представлений в 2016 році.
 Козак 7 — бронеавтомобіль загального призначення, створений на шасі Ford F-550
 Див. також 
 Козак (значення)